Leń – człowiek leniwy

 Ryby
 Leń jeziorowy, leń jeziorny (Sarcocheilichthys lacustris) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych.

 Muchówki z rodziny leniowatych (Bibionidae)
 leń ogrodowy (Bibio hortulanus L.),
 leń grubożyły (Bibio johannis L.),
 leń marcowy (Bibio marci F.),

Zobacz też 
 Lenistwo

Przypisy